Lablab  è un genere di piante appartenenti alla famiglia  delle Fabacee (o Leguminose)

Tassonomia 
Il genere comprende due sole specie:
Lablab prostrata R.Br.
Lablab purpureus (L.) Sweet

Note

Voci correlate 
Generi di Fabaceae

Altri progetti 

Phaseoleae